Нижче наведено список населених пунктів повіту Бузеу, Румунія.

Бузеу